Plaatsen
 Cochran (Georgia)
 Cochran County, county in Texas
 Cochran (inslagkrater) - inslagkrater op Venus

 Personen
 A.J. Cochran (1993), Amerikaans voetballer
 Barbara Cochran (1951), Amerikaans alpineskiër
 Dean Cochran (1969), Amerikaans acteur
 Doris Mable Cochran (1898-1968), Amerikaans herpetoloog
 Eddie Cochran (1938-1960), Amerikaans zanger
 Hank Cochran (1935-2010), Amerikaans zanger
 Horace Merle Cochran (1892-1973), Amerikaans diplomaat
 Jacqueline Cochran (1906-1980), Amerikaans piloot
 Johnnie Cochran (1937-2005), Amerikaans advocaat
 Robert Cochran, Amerikaans televisieproducent
 Roy Cochran (1919-1981), Amerikaans atleet
 Russ Cochran (1958), Amerikaans golfer
 William Gemmell Cochran (1909-1980), statisticus

Zie ook 
 Cochrane (doorverwijspagina)